Peter May (1951), giornalista e autore di serie televisive scozzese
Peter May (1929-1994), giocatore di cricket inglese
Peter May, attore 
J. Peter May (1939), matematico statunitense